Брашинский — русская фамилия.

Известные носители:

 Брашинский, Иосиф Беньяминович (1928—1982) — советский историк и археолог, специалист по античности, скифолог, популяризатор науки.
 Брашинский, Михаил Иосифович (род. 1965) — российский кинорежиссёр, сценарист, киновед и журналист, актёр.

Примечания